

Teste di serie 

  Tobias Kamke (secondo turno)
  Viktor Troicki (ultimo turno)
  Marsel İlhan (ultimo turno)
  Pierre-Hugues Herbert (secondo turno)

 Tim Smyczek (secondo turno)
 Denis Kudla (qualificato)
[ Norbert Gomboš (secondo turno)
 Lucas Pouille (primo turno)

Qualificati 

  Łukasz Kubot
  Denis Kudla 

 Marius Copil
 Rhyne Williams

Tabellone qualificazioni

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

Brisbane International 2015
ATP World Tour 2015